De afkorting SMN heeft verschillende betekenissen:
De Stoomvaart-Maatschappij Nederland: een rederij die in Amsterdam gevestigd was.
Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders.